Коста Вълчов Дамянов (Шопов), известен като Сарафа и Сарафов, е български търговец и възрожденски деец от Източна Македония.

Биография 
Роден е около 1760 – 1870 година в неврокопското село Гайтаниново в Османската империя, днес в България. Според семейната история предците на баща му Вълчо Дамянов се преселили там от село Осеново поради помохамеданчванията около 1690 – 1700 година, а в Гайтаниново започнали да ги наричат Шопови, както казвали на заселниците от вътрешността на българските земи.

Получава добро за времето си образование, от местните духовници се научава да чете и пее църковни молитви на гръцки. Занимава се със земеделие и търговия, става прочут търговец на гвоздеи, подкови и клинци, произвеждани в Гайтаниново и Мърквашко, които продава в Сяр и Солун. В началото на ХIХ век получава прозвището Сараф и на фамилията Шопови започват да викат Сарафови. Сараф наричали лице, което разменя пари, търговец с ценни книжа и чужда валута, но съществува една история за произхода на името – как вследствие на неговата опитност турски бей му казал: „Аферим, Коста чорбаджи, сарафа ишъмсъ“ („Браво, Коста чорбаджи, познавач си бил“) и започнали да го наричат Коста Сарафа.

Има  4 деца от два брак: Петър, поп Стоян, Вълчо и Иванка. Само най-малкият син на Коста – Вълчо, запазил фамилията Сарафови.

Коста Сарафов става един от водачите на българските църковни и просветни борби в Източна Македония. Избиран е много пъти за кмет на Гайтаниново. Служи и като околийски кмет (вилаетски каджабашия) в Неврокоп. Ходи и в Цариград. Защитава интересите на българското население в Неврокопско. Преследван е и от османските власти, и от гръцките църковни власти и е отровен. Погребан е в Серския манастир „Св. Йоан Предтеча“.

Родословие

Бележки 

Хора от област Благоевград
Български общественици от Македония
Кметове в Османската империя
Коста
Починали от отравяне
Родени в Гайтаниново
Починали в Сяр